Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

Karen Chačanov ha sconfitto in finale Lucas Pouille con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  David Goffin (ritirato)
  Stan Wawrinka (secondo turno, ritirato)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  Lucas Pouille (finale)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)

 Gilles Müller (secondo turno)
 Damir Džumhur (quarti di finale)
 Filip Krajinović (quarti di finale)
 Karen Chačanov (campione)

Qualificati 

  Il'ja Ivaška (semifinale)
  Ruben Bemelmans (primo turno)

 Norbert Gombos (primo turno)
 Stefano Travaglia (secondo turno)

Lucky loser 
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)

 Hugo Gaston (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2018